Fahnenträger steht für:

 Fahnenträger bei den Olympischen Spielen, siehe Olympische Spiele
Fahnenträger der deutschen Mannschaften bei Olympischen Spielen, siehe Liste der Fahnenträger der deutschen Mannschaften bei Olympischen Spielen
Fahnenträger der österreichischen Mannschaften bei Olympischen Spielen, siehe Liste der Fahnenträger der österreichischen Mannschaften bei Olympischen Spielen
Fahnenträger der Schweizer Mannschaften bei Olympischen Spielen, siehe Liste der Fahnenträger der Schweizer Mannschaften bei Olympischen Spielen
 Fahnenträger eines Fahnenkommandos bei der Bundeswehr; siehe Truppenfahnen der Bundeswehr
 Fahnenträger beim Fahnenappell (Schulveranstaltung), Deutsche Demokratische Republik
 Signifer, Träger des Feldzeichens einer Centurie im römischen Militär
 Signiferar, Ministrantendienst in der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Fähnrich
 Fahnenoffizier, Fahnenfeldwebel (; ), Fahnenunteroffizier
 Flaggoffizier
 Standartenträger von Mars-la-Tour
 Fahnenjunker
 Fahnenhalter, Montage an Hauswand, Alternative zum Fahnenmast
 Fahnenmast